NK Zvijezda Gradačac jest piłkarskim klubem z Bośni i Hercegowiny, grającym w Gradačac. Domowe mecze są rozgrywane na stadionie Banja Ilidža, który ma pojemność ok. 5000 miejsc i jest położony blisko jeziora Vidara.

Historia 
Klub został założony w 1922 pod nazwą Vardar. Po II wojnie światowej klub zmienił nazwę na Zvijezda. Do roku 1992 Zvijezda grała jedynie w regionalnych i okręgowych ligach. Klub został członkiem BIH Ligi w 1978 roku.

Obecny skład

Osiągnięcia 
 Premijer Liga: 
 Mistrzowie kraju(1): 2007/2008.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa

Zvijezda
Kluby piłkarskie założone w 1922
Kanton tuzlański
Gradačac